Ка́непа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.* Канепа, Аличе (род. 1978) — итальянская теннисистка.
 Канепа, Луиджи (1849—1914) — итальянский композитор, музыкальный педагог.
 Канепа, Хосе — уругвайский шахматист.
 Канепа, Чезаре — швейцарский кёрлингист.